Doan ist der Familienname folgender Personen:

 Catriona LeMay Doan (* 1970), kanadische Eisschnellläuferin
 Daniel Doan (1914–1993), US-amerikanischer Autor
 Dianne Doan (* 1990), kanadische Schauspielerin 
 Marjorie Doan (* um 1930), kanadische Badmintonspielerin
 Paulette Doan (* um 1940), kanadische Eiskunstläuferin
 Robert E. Doan (1831–1919), US-amerikanischer Politiker
 Shane Doan (* 1976), kanadischer Eishockeyspieler
 William Doan (1792–1847), US-amerikanischer Politiker

in der Schreibweise Đoàn:
 Đoàn Minh Phượng (* 1956), vietnamesische Regisseurin
 Đoàn Văn Hậu (* 1999), vietnamesischer Fußballspieler
 Đoàn Việt Cường (* 1985), vietnamesischer Fußballspieler

in der Schreibweise Dōan:
 Ritsu Dōan (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yū Dōan (* 1995), japanischer Fußballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Doan House, in Wilmington, Ohio, ID-Nr. 79001792
 Doan School, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 84002915

Siehe auch:
 Doane
 Doans